HAUS3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 603 амінокислот, а молекулярна маса — 69 650.

Задіяний у таких біологічних процесах як клітинний цикл, поділ клітини, мітоз, поліморфізм, ацетиляція, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Цитоскелет